Rywalizacja kobiet w snowboardowym big air podczas mistrzostw świata w Sierra Nevada została rozegrana na obiekcie o nazwie Sierra Nevada Big Air. Kwalifikacje odbyły się 16 marca o 15:00. Z kolei finał odbył się 17 marca 2017 roku o 19:30. Złoty medal wywalczyła Austriaczka Anna Gasser, która pokonała Enni Rukajärvi z Finlandii oraz Norweżżkę Silje Norendal.

Kwalifikacje

Bieg 1

Bieg 2

Półfinał

Finał 

 JNS - skok niepunkotwany.

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2017